Pecorari ist der Familienname folgender Personen:

 Anselmo Guido Pecorari (* 1946), römisch-katholischer Erzbischof
 Marco Pecorari (* 1977), italienischer Fußballspieler
 Robbie Pecorari (* 1987), US-amerikanischer Autorennfahrer